Ме́нке (, ) — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Менке, Отто (1644—1707) — профессор в Лейпциге, основатель первого научного журнала в Германии — «Acta Eruditorum».
 Менке, Иоганн Буркхардт (1674—1732) — немецкий учёный-полимат и поэт, сын Отто Менке.
 Менке, Карл Теодор (1791—1861) — немецкий малаколог и врач.
 Менке, Салли (1953—2010) — американская кинопродюсер.
 Менке, Теодор (1819—1892) — немецкий учёный, картограф, один из наиболее известных исследователей исторической географии XIX века.

См. также 
 
 
 
 
 Яны-Менке-Я

Примечания